Монастир Якусі або Якусі-дзі

 Монастир Якусі — Нара, Нара
 Монастир Якусі (Айті)
 Монастир Якусі (Хіросіма)